

Architettura 
 Kilmainham Gaol – ex prigione divenuta museo nel sobborgo di Cill Mhaighneann a Dublino, Irlanda
 Reading Gaol – prigione a Reading nel Berkshire, Inghilterra

Letteratura 
 Oscar Wilde al Reading Gaol – periodo di detenzione di Wilde nella prigione a Reading
 The Ballad of Reading Gaol – celebre componimento poetico di Oscar Wilde

Altro 
 Lumban Gaol – villaggio nella reggenza di Toba, Indonesia